GJ 3512 — звезда в созвездии Большой Медведицы. Находится на расстоянии 30 световых лет от Земли. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна экзопланета.

Характеристики 
GJ 3512 — звезда +15.05 видимой звёздной величины и не видна невооружённым глазом. GJ 3512 представляет собой звезду спектрального класса M5.5V с радиусом 0.166 солнечных. Температура поверхности звезды составляет приблизительно 2800 градусов Кельвина.

Планетная система 
26 сентября 2019 года было объявлено об открытии планеты GJ 3512 b в системе. Планета обращается на расстоянии 0.338 а. е. от родительской звезды.

Примечания 

Большая Медведица (созвездие)
Планетные системы
Красные карлики